Крускаль (Крушкаль, Крускал) — еврейская фамилия. Восходит к литовской раввинской династии Крускал.

 Крушкаль, Вячеслав Самуилович (род. 1971) — американский математик (многочлен Тутте — Крушкаля — Ренарди для клеточных комплексов), сын С. Л. Крушкаля.
 Крускал, Джозеф (Joseph Kruskal, 1928—2010) — американский математик и статистик (Алгоритм Краскала, Теорема дерева Краскала, Теорема Краскала — Катоны), брат М. Крускала.
 Крускал, Мартин (1925—2006) — американский математик и физик-теоретик (координаты Крускала — Секереша, диаграмма Крускала — Секереша, Критерий Крускала — Шафранова).
 Крускаль, Рефаэль (род. 1975) — одесский раввин.
 Крушкаль, Самуил Лейбович (род. 1938) — советский и израильский математик (Теорема Крушкаля — Гамильтона).
 Крускал, Уильям (William Kruskal, 1919—2005) — американский математик и статистик (Критерий Краскела — Уоллиса), брат М. Крускала.